Aboncourt (Meurthe-et-Moselle)
 Aboncourt (Moselle)
ook:
Aboncourt-Gesincourt,  Haute-Saône
Aboncourt-sur-Seille,  Moselle